Příjmení Filipović nese více různých osobností:

 Josip Filipović (1818–1889) – rakousko-uherský generál
Franjo Filipović (1820 – 1903) – rakousko-uherský generál
Filip Filipović (* 1987) – srbský vodní pólista
 Jakov Filipović (* 1992) – chorvatský fotbalista
 Miroslav Filipović (1915–1946) – františkánský řeholník, ustašovský vojenský kaplan a válečný zločinec
 Stefan Filipović (* 1987) – černohorský popový zpěvák
 Stjepan Filipović (1916–1942) – jugoslávský komunistický partyzán chorvatské národnosti
 Sulejman Filipović (1896–1971) – jugoslávský partyzán
 Zoran Filipović (* 1953) – jugoslávský a černohorský fotbalista a trenér
 Željko Filipović (* 1988) – slovinský fotbalista